Thomas Campbell kan syfta på:

Thomas Campbell (präst) (1763-1854), amerikansk kyrkogrundare
Thomas Campbell (poet) (1777-1844), brittisk skald

 Thomas Campbell (författare) (1733–1795)
 Thomas Campbell (religiös ledare) (1763–1854)
 Thomas Campbell (poet) (1777–1844)
 Thomas Jefferson Campbell (1786–1850), politiker
 Thomas Campbell (skulptör) (1790-1858)
 Thomas Edmund Campbell (1810–1872)
 Thomas Cockburn-Campbell (1845–1892), politiker
 Thomas Mitchell Campbell (1856–1923)
 Thomas Joseph Campbell (1872–1946)
 Thomas Edward Campbell (1878–1944)
 Tom Campbell (krickettspelare) (1882–1924)
 Thomas Monroe Campbell (1883–1956)
 Thomas Hardesty Campbell (1907–1989)
 Tom Campbell (kanadensisk politiker) (1927-2012), f.d. borgmästare
 Thomas Campbell (idrottsledare)
 Tom Campbell (filosof)
 Tom Campbell (kalifornisk politiker) (1952-)